Майкл Куэллари (, ) — американский рестлер, выступающий в All Elite Wrestling (AEW) под именем Кью Ти Маршалл (), где также является вице-президентом по продакшену и координации творческого процесса. Он является совладельцем и тренером школы рестлинга The Nightmare Factory (ранее известной как One Fall Power Factory).

За свою карьеру он работал с несколькими независимыми промоушенами, наиболее заметными были эпизодические выступления в Ring of Honor (ROH), а также четыре матча в WWE.

Карьера в рестлинге

Титулы и достижения 
 Georgia Premier Wrestling
 Чемпион южных штатов GPW (2 раза)
 Jersey Championship Wrestling
 Чемпион JCW в тяжёлом весе (1 раз)
 IWA Puerto Rico
 Чемпион IWA Puerto Rico в тяжёлом весе (1 раз)
 Monster Factory Pro Wrestling
 Чемпион MFPW в тяжёлом весе (1 раз)
 Командный чемпион MFPW (1 раз) — с Наказанием Мартинесом
 Pro Wrestling Illustrated
 № 129 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2021
 Southern Championship Wrestling Florida
 Чемпион Флориды SCW в тяжёлом весе (3 раза)

Примечания 

Рестлеры США
Рестлеры, известные под псевдонимами